Dalis Car, groupe de musique rock ;

Patronymie 
 Fabrice Dalis (1967-), ténor français ;
 Françoise Foignet-Dalis (1821-1903), actrice de théâtre française ;
 Irene Dalis (1925-2014), chanteuse lyrique américaine.